Elemental
Elemental (álbum de Loreena McKennitt)
Elemental (álbum de Tears for Fears)

Desambiguação